ANAC peut faire référence à :
 ;
 Autorité Nationale de l'Aviation Civile ;
 Agência Nacional de Aviação Civil  ;
 Auckland Nuclear Accessory Company ;
  ;
  (Association nationale des auteurs de cinéma).